Седельниково — деревня в Володарском районе Нижегородской области. Входит в состав Ильинского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 73 км, до районного центра города Володарска — 14 км. Абсолютная высота 86 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Владимирской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при колодце в 18 верстах от Гороховца. Относилась к первому стану Гороховецкого уезда. В деревне насчитывалось 20 дворов и проживало 102 человек (52 мужчины и 50 женщин).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из 47 человек.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)